Ocean View ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Ocean View (Delaware)
 Ocean View (Kalifornien)
 Ocean View (Massachusetts)
 Ocean View (New Jersey)
 Ocean View (Virginia)
 Ocean View Heights (Florida)

in Australien:
 Ocean View (Queensland)

in Neuseeland:
 Ocean View (Neuseeland)

in Südafrika:
 Ocean View (Südafrika)